

Persone 
 Alec Cheyne (1907-1983) – calciatore e allenatore di calcio scozzese. 
 George Cheyne (1671-1743) – medico e saggista scozzese, noto per la cura dei disturbi nervosi attraverso l'alimentazione vegetariana.
 John Cheyne (1777-1836) – pediatra scozzese. 
 William Cheyne (1852-1932) – chirurgo e batteriologo britannico, figlio di Andrew Cheyne.

Altro 
 Respiro di Cheyne-Stokes –  forma di respiro patologico.